Andrew Smith peut désigner :

 Andrew Smith (1797-1872), un zoologiste ;
  (1836-1900), un pionnier du chemin de fer ;
  (né en 1951), un homme politique britannique ;

Artistes :
 Andrew Lawrenceson Smith (1620-1694), un peintre écossais ;
  (né en 1983), un acteur britannique ;

Sportifs :
 Andrew Smith (né en 1964), un athlète jamaïcain ;
 Andrew Smith (né en 1978), un joueur australien de hockey sur gazon ;
  (né en 1966), un pilote de speedway anglais ;
  (né en 1968), un joueur de football écossais ;
  (né en 1980), un joueur de football nord-irlandais ;
  (né en 1984), un joueur de badminton ;
  (né en 1985), un joueur australien de rugby à XV ;
  (1990-2016), un joueur américain de basket-ball ;
 Andrew Smith, un directeur sportif ;
 Andrew Smith, un pilote automobile écossais ;
 Andrew Smith, un réalisateur américain.